UEFA EURO 2012 Kvalifikation, Gruppe A er første gruppe ud af ni, i kvalifikationen til Europamesterskabet i fodbold 2012 i Polen/Ukraine.

Gruppen

Kampprogram

Målscorere
9 mål
 Miroslav Klose

6 mål
 Mario Gómez

5 mål

 Mesut Özil

 Marvin Ogunjimi

4 mål

 Marko Arnautović

 Arda Turan

3 mål

 Timmy Simons
 Lukas Podolski

 Thomas Müller
 André Schürrle

 Burak Yılmaz

2 mål

 Martin Harnik
 Marc Janko
 Franz Schiemer
 Rauf Aliyev

 Vagif Javadov
 Vüqar Nadirov
 Marouane Fellaini
 Daniel Van Buyten

 Jelle Vossen
 Axel Witsel
 Sergey Gridin
 Hamit Altıntop

1 mål

 Erwin Hoffer
 Andreas Ivanschitz
 Zlatko Junuzović
 Roland Linz
 Sebastian Prödl
 Ruslan Abishov
 Murad Hüseynov
 Rashad Sadygov
 Mahir Shukurov

 Nacer Chadli
 Eden Hazard
 Vincent Kompany
 Nicolas Lombaerts
 Jan Vertonghen
 Holger Badstuber
 Mario Götze
 Bastian Schweinsteiger
 Heiko Westermann

 Ulan Konysbayev
 Kairat Nurdauletov
 Sergei Ostapenko
 Vitali Yevstigneyev
 Hakan Balta
 Gökhan Gönül
 Nihat Kahveci
 Semih Şentürk

1 selvmål

 Rashad Sadygov (i kampen mod Tyskland)

 Arne Friedrich (i kampen mod Østrig)

Kvalifikation, Gruppe A
Fodbold i 2010
Fodbold i 2011